52-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 9 апреля 2006 года в рамках Европейского тура UCI 2006. Победу одержал испанский велогонщик Карлос Састре из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 135 гонщиков. До финиша доехали 106 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2006  на FirstCycling
 
 
 
 

2006 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2006 году
Апрель 2006 года